Duras je příjmení, které nosí více osob a má i jiné významy.

Příjmení osob 
 František Duras (1852–1931) – český fotograf
 Marguerite Duras (1914–1996) – francouzská spisovatelka
 Mary Duras (1898–1982) – česko-rakouská sochařka
 Matěj Duras (1808–1894) – český statkář a obrozenecký buditel
 Oldřich Duras (1882–1957) – český šachista

Další významy 
 Kanton Duras – francouzský kanton
 ŠK Duras BVK – brněnský šachový klub, pojmenovaný po Oldřichu Durasovi